Judith et Holopherne est le sujet du Livre de Judith dans la Bible.

Ce titre peut faire référence aux œuvres suivantes :

Peinture 
 Judith tenant la tête d'Holopherne, Andrea Mantegna (vers 1495-1500) ; 
 Judith avec la tête d'Holopherne, Andrea Mantegna (vers 1495-1500) ;
 Judith avec la tête d'Holopherne, Sandro Botticelli (vers 1497-1500) ;
 Judith, Giorgione (1504) ;
 Judith et Holopherne, Michel-Ange (vers 1508) ;
 Judith, Palma le Vieux (vers 1527) ;
 Judith décapitant Holopherne, Le Caravage (vers 1598) ;
 Judith décapitant Holopherne (attribué au Caravage et à Louis Finson) (début 17e siècle) ;
 Judith décapitant Holopherne (Palais Zevallos), Louis Finson (début 17e siècle) ;
Judith décapitant Holopherne, Artemisia Gentileschi (1612);
 Judith et Holopherne, Francisco de Goya  (1819-1823) ;
 Judith et Holopherne, Horace Vernet (1829) ;
 Judith et Holopherne, Gustav Klimt (1901).

Musique 

 Judith sive Bethulia Liberata H.391, Oratorio / Histoire sacrée de Marc-Antoine Charpentier pour solistes, chœur, 2 flûtes, cordes, et basse continue, composé vers 1675.
Judith, Cantate de Élisabeth Jacquet de La Guerre
Juditha Triumphans, Oratorio de Antonio Vivaldi.
Judith libérée K 118, Oratorio de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sculpture 
 Judith et Holopherne, Donatello (1460)

Cinéma 
 Judith et Holopherne, film muet français de Louis Feuillade (1909)
  (Giuditta e Oloferne),  film muet italien de Baldassarre Negroni (1929)
 Judith et Holopherne (Giuditta e Oloferne), film italien de Fernando Cerchio (1959)